Бернд Краус (; ) — немецкий гребец, выступавший за сборную ГДР по академической гребле в конце 1970-х — начале 1980-х годов. Чемпион летних Олимпийских игр в Москве, чемпион мира, победитель и призёр многих регат национального значения.

Биография 
Бернд Краус родился 15 июня 1953 года в городе Плауэн, ГДР. Проходил подготовку в Потсдаме местном спортивном клубе «Динамо».

Начиная с 1976 года регулярно принимал участие в национальных первенствах ГДР по академической гребле, становясь призёром и победителем в различных распашных дисциплинах.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добился в сезоне 1977 года, когда вошёл в основной состав восточногерманской национальной сборной и побывал на чемпионате мира в Амстердаме, откуда привёз награду бронзового достоинства, выигранную вместе с напарником Ортвином Родевальдом в распашных безрульных двойках — в финале их опередили только экипажи из СССР и Великобритании.

В 1979 году в восьмёрках одержал победу на мировом первенстве в Бледе.

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1980 года в Москве — совместно с командой гребцов, куда вошли Йёрг Фридрих, Ханс-Петер Коппе, Ульрих Конс, Ульрих Карнац, Йенс Добершюц, Уве Дюринг, Бернд Хёинг и рулевой Клаус-Дитер Людвиг, победил в зачёте восьмёрок, опередив преследовавшую команду Великобритании почти на три секунды, и тем самым завоевал золотую олимпийскую медаль. За это выдающееся достижение по итогам сезона был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» в серебре.

После московской Олимпиады Краус ещё в течение некоторого времени оставался в составе гребной команды ГДР и продолжал принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 1981 году он выступил на мировом первенстве в Мюнхене, где занял четвёртое место в программе восьмёрок.

Помимо занятий спортом служил в потсдамской Народной полиции. После объединения Германии работал учителем в средней школе, преподавал немецкий язык и литературу.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Бернд Краус  — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) ГДР
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1980 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1980 года
Олимпийские чемпионы от ГДР
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Чемпионы мира по академической гребле
Кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством» в серебре